Eudème (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Eudème, général d'Alexandre le Grand () ;
 Eudème de Rhodes, philosophe grec, élève d'Aristote, éditeur probable de l’Éthique à Eudème () ;
 Eudème de Chypre, autre philosophe grec, ami d'Aristote qui lui consacra le dialogue intitulé Eudème, mort à Syracuse en 354 av. J.-C. ;
 Eudème, anatomiste grec, contemporain d'Hérophile ().

Références